El término Známenski  puede referirse a:

Známenski (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Známenski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Známenski (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Známenski (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Známenski (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Známenski (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.